José Alberto López Pérez (n. Madrid, España; 10 de febrero de 1960) fue un futbolista español que se desempeñaba como defensor.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Madrid
Futbolistas del Córdoba Club de Fútbol en los años 1980
Futbolistas del Real Madrid Castilla Club de Fútbol en los años 1980
Futbolistas del Elche Club de Fútbol en los años 1980
Futbolistas del Club Deportivo Logroñés
Nacidos en Madrid